HMS Beagle ist der Name von bislang acht Schiffen der britischen Royal Navy, benannt nach der Hunderasse Beagle:

 Die erste HMS Beagle (1804) war eine Sloop der Cruizer-Klasse, die von 1804 bis 1814 im Einsatz war.
 Die zweite HMS Beagle (1820) war eine Sloop der Cherokee-Klasse mit 10 Kanonen, die 1820 vom Stapel lief und 1825 zum Forschungs- bzw. Vermessungsschiff umgebaut wurde. Von 1831 bis 1836 führte sie mit Charles Darwin an Bord eine Forschungsreise durch. Nachdem sie seit 1846 als Zollboot eingesetzt worden war, wurde sie 1870 verkauft.
 Die dritte HMS Beagle (1854) war ein hölzernes Schraubenkanonenboot, dessen Stapellauf 1854 war. 1863 wurde es nach Japan verkauft und in Kanko umbenannt.
 Die vierte HMS Beagle (1872) war ein Schoner, der von 1872 bis 1883 in Sydney eingesetzt war.
 Die fünfte HMS Beagle (1889) war eine Sloop, die von 1889 bis 1905 in den Listen der aktiven Kriegsschiffe geführt wurde.
 Die sechste HMS Beagle (1909) war ein Zerstörer, der als Typschiff seiner Klasse 1909 vom Stapel lief, im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1921 verkauft wurde.
 Die siebente HMS Beagle (H30) war ein Zerstörer der B-Klasse. Nach dem Stapellauf 1930 wurde er im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und 1946 verschrottet.
 Die achte HMS Beagle (A319) war ein Vermessungsschiff der Bulldog-Klasse, welches 1967 vom Stapel lief und 2002 verkauft wurde.

Beagle